Whitney — второй студийный альбом американской певицы Уитни Хьюстон, выпущенный 2 июня 1987 года. Диск имел огромный коммерческий успех, получил 10-кр. платиновый статус RIAA и поставил несколько рекордных достижений. Он впервые для женщин сразу дебютировал на вершине американского хит-парада Billboard 200 и возглавлял его 11 недель. Четыре сингла подряд — («I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)», «Didn't We Almost Have It All», «So Emotional» и «Where Do Broken Hearts Go» — стали № 1 в чарте Billboard Hot 100, то есть имея в сумме 7 подряд хитов № 1 (вместе с тремя из первого альбома), Уитни достигла рекорд групп The Beatles и The Bee Gees (по 7 подряд № 1 у каждой). Альбом получил множество наград и номинаций, включая Грэмми, American Music Awards и Billboard Music Awards.

История 
На 30-й церемонии «Грэмми» в марте 1988 года, Whitney получил 4 номинации, включая Лучший альбом года, Лучшая песня года (за «Didn't We Almost Have It All») и выиграл одну: Лучшее женское вокальное поп-исполнение за песню «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)».

Долгожданный выход второго альбома певицы Whitney сделал её первой женщиной, чей диск сразу дебютировал на первом месте основного американского хит-парада Billboard 200 (бывш. чарт «Top Pop Albums»). До неё только 4 исполнителя имели подобное достижение: Элтон Джон (с альбомами Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy и Rock of the Westies), Стиви Уандер (с альбомSongs in the Key of Life) и Брюс Спрингстин & группа E Street Band (с альбом Live/1975–85). 27 июня 1987 года альбом дебютировал на № 1 и оставался там 11 недель подряд. Он также дебютировал на № 14 в Top R&B/Hip-Hop Albums (бывш. чарт «Top Black Albums») и достиг № 2, оставаясь в этом чарте 75 недель.Альбом стал для Уитни самым быстро распродаваемым в её карьере в США на то время, с 4 млн копий в первые 3 месяца релиза. Он был сертифицирован в 10-кратном платиновом статусе в США (Recording Industry Association of America, на 29 ноября 1995 года). 14 мая 2012 года тираж альбома составил 9,253,000 копий в США. 12 февраля 2012 года альбом повторно вошёл в чарт Billboard 200 вслед за смертью Уитни, на № 87 и оставался в чарте ещё 11 недель, доведя общую сумму до 86 недель в Billboard 200. В 2012 году к тиражу добавилось ещё 289,000 копий. Whitney стал всемирным хитом. 
В Великобритании он 13 июня 1987 года дебютировал на № 1 в UK Albums Chart и оставался там 6 недель на вершине.

Таким образом Whitney стал первым альбомом, одновременно дебютировавшим на № 1 в США и на № 1 в Великобритании. Диск стал третьим главным бестселлером 1987 года в Великобритании уступив альбомам Michael Jackson's Bad и U2's The Joshua Tree, а также стал № 6 спсике альбомов десятилетия «The Best-Selling Albums of the 1980s in UK». С тиражом 1,2 млн копий он стал самым успешным женским альбомом в Великобритании (рекорд не побитый до сих пор). Другой женский рекорд Уитни: два альбома с миллионными тиражами в Великобритании. С тиражом более 2.2 млн копий, альбом стал первым для афро-американских женщин с тиражом более 2 млн в Соединённом Королевстве. В Канаде альбом возглавлял чарт 11 недель, став бестселлером № 3, уступив дискам U2’s The Joshua Tree и Bon Jovi's Slippery When Wet. Также диск был 11 недель на № 1 в Германии, 5 недель в Италии, 11 недель в Норвегии, 6 недель в НИдерландах, 11 недель в Швейцарии, 2 недели в Австрии, 4 недели в Швеции, 3 недели в Австралии, 2 недели в Новой Зеландии, Испании, Финляндии, Тайване и т. д. В результате огромной популярности в Европе, альбом стал № 1 в общеевропейском хит-параде European Hot 100 Albums, возглавляя его 8 недель в 1987 году. В Японии с тиражом 384,000 копий (LP, CD и Compact Cassette) альбом стал бестселлером № 3 в 1987 году, уступив только двум дискам: Top Gun Soundtrack Album и Michael Jackson’s Bad. В 1988 году Whitney был сертифицирован в 6-кратном платинововм статусе британской British Phonographic Industry (BPI) и в 7-кратном платинововм статусе за 700,000 копий в Канаде (Canadian Recording Industry Association, CRIA). Он был сертифицирован как платиновый в Германии, Нидерландах и Финляндии, 2× платиновый в Швейцарии, Австрии и Швеции, соответственно. В ноябре 2006 года Whitney с тиражом 2,2 млн копий оказался на № 47 в британском списке «100 Best Selling Albums of All Time in the UK» представленном компанией The Official UK Charts Company. Общий тираж альбома во всём мире более 20 млн копий.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты 
{| class="wikitable sortable"
|-
!Чарт (1987)
!Высшаяпозиция
|-
|-
|Australian Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
|Austrian Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
|Canadian Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
|Finnish Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
|French Albums Chart
| style="text-align:center;"|6
|-
|Japanese Oricon Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
|German Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
|Italian Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
|New Zealand Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
|Norwegian Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
|Spanish Albums Chart
| style="text-align:center;"|4
|-
|Swedish Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
|Swiss Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
|UK Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
|U.S. Billboard 200<ref>{{cite web|url=http://www.billboard.com/charts/1987-06-27/billboard-200|title=Billboard 200 (Whitney)|publisher=Billboard|date=June 27, 1987|accessdate=June 2, 2010|archive-date=2013-06-15|archive-url=https://web.archive.org/web/20130615061735/http://www.billboard.com/charts/1987-06-27/billboard-200|deadlink=no}}</ref>
| style="text-align:center;"|1
|-
|U.S. Billboard R&B/Hip-Hop Albums
| style="text-align:center;"|2
|-
!Чарт (2012)
!Высшаяпозиция
|-
|U.S. Billboard 200
| style="text-align:center;"|87
|-
|}

 Годовые чарты 

 Чарты десятилетия 

 Синглы 

 Сертификации 

 Награды и номинации 

 American Black Achievement Awards 

|-
| width="35" align="center"|1987 || Уитни Хьюстон || The Music Award (shared with Luther Vandross) || 
|-
| align="center"|1988 || Уитни Хьюстон || The Music Award || 
|-

 American Music Awards 

|-
| rowspan="3" align="center"|1988 || Уитни Хьюстон || Favorite Pop/Rock Female Artist || 
|-
|«I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)» || Favorite Pop/Rock Single || 
|-
|Whitney Houston (herself) || Favorite Soul/R&B Female Artist || 
|-
| rowspan="2" align="center"|1989 || rowspan="2"|Уитни Хьюстон || Favorite Pop/Rock Female Artist || 
|-
|Favorite Soul/R&B Female Artist || 
|-

 Billboard Music Awards 

|-
| width="35" rowspan="9" align="center"|1987 || rowspan="3"|Уитни Хьюстон || Top Pop Artist of the Year || 
|-
|Top Pop Albums Artist || 
|-
|Top Pop Singles Artist || 
|-
|«I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)» || Top Pop Single || 
|-
| rowspan="2"|Уитни Хьюстон || Top Pop Album Artist — Female || 
|-
|Top Pop Singles Artist — Female || 
|-
| «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)» || Top Hot Crossover Single || 
|-
| rowspan="2"|Уитни Хьюстон || Top Hot Crossover Artist || 
|-
|Top Adult Contemporary Artist || 
|-
| align="center" rowspan="11"|1988 || rowspan="4"|Уитни Хьюстон || Top Black Artist of the Year || 
|-
|Top Pop Singles Artist || 
|-
|Top Pop Album Artist — Female || 
|-
|Top Pop Singles Artist — Female || 
|-
|Whitney || Top Black Album || 
|-
||Whitney Houston (herself) || Top Black Album Artist || 
|-
|«So Emotional» (Remix) || Top Dance Club Play Single || 
|-
|Whitney Houston (herself) || Top Dance Club Play Artist || 
|-
|«Where Do Broken Hearts Go» || Top Adult Contemporary Single || 
|-
| rowspan="2"|Whitney Houston (herself) || Top Adult Contemporary Artist || 
|-
|Top Hot Crossover Artist || 
|-

 BRAVO Magazine’s Bravo Otto Awards BRAVO is the largest teen magazine within the German-language sphere. Since 1957, the magazine has distributed its «Bravo Otto» awards based on the readers' vote in different categories each year.

|-
|width="35" align="center"|1988 || Уитни Хьюстон || Female Singer — Silver Otto Award  || 
|-

 BRIT Awards (бывш. «BPI Awards») 

|-
| width="35" align="center"|1988 || Уитни Хьюстон || Best International Solo Artist || 
|-
| align="center"|1989 || Уитни Хьюстон || Best International Female Artist || 
|-

 The Garden State Music Awards 

|-
|width="35" align="center" rowspan="7"|1988 || Уитни Хьюстон || Best Female Vocalist, Rock/Pop || 
|-
|Whitney || Best Album, Rock/Pop || 
|-
|«So Emotional» || Best Single, Rock/Pop || 
|-
|Whitney Houston (herself) || Best Female Vocalist, R&B/Dance || 
|-
|Whitney || Best Album, R&B/Dance || 
|-
|«So Emotional» || Best Single, R&B/Dance || 
|-
|«I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)» || Best Music Video || 
|-

 Grammy Awards 
30-я церемония «Грэмми» (март 1988).

|-
|width="35" align="center" rowspan="4"|1988 || Whitney || Альбом года || 
|-
|«I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)» || Лучшее женское вокальное поп-исполнение || 
|-
|«For the Love of You» || Best R&B Vocal Performance, Female || 
|-
|«Didn't We Almost Have It All» || Песня года (авторы: Michael Masser, Will Jennings) || 
|-

 NAACP Image Awards 

|-
| width="35" align="center"|1987 || Whitney || Outstanding Female Recording Artist || 
|-

 People’s Choice Awards 

|-
| width="35" align="center"|1988 || Уитни Хьюстон || Favorite Female Musical Performer || 
|-
|-
| align="center"|1989 || Уитни Хьюстон || Favorite Female Musical Performer || 
|-

 Recording Industry Association of America (RIAA) Awards 

 Soul Train Music Awards 

|-
|width="35" align="center" rowspan="2"|1988 || Whitney'' || Album of the Year, Female || 
|-
|«I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)» || Best Music Video || 
|-
|align="center"|1989 || «Where Do Broken Hearts Go» || Best R&B/Urban Contemporary Single, Female || 
|-

Billboard Magazine Year-End Charts 
Без учёта высшего уровня (№ 1, они в отдельном списке выше).

Примечания 

Альбомы Уитни Хьюстон
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Arista Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, спродюсированные Майклом Массером